Bayt Dajan kan syfta på:

Israel 

 Bet Dagan (ort i Israel), Centrala distriktet,

Palestina (stat) 

 Bayt Dajan, Palestina – ort,